Зестафони:
 Зестафони — город в Грузии.
 «Зестафони» — грузинский футбольный клуб из города Зестафони.